Метрика — многозначный термин.

Математика и приложения 
 Метрика в метрической геометрии — функция на парах элементов множества, вводящая на нём расстояние, то есть, снабжающее его структурой метрического пространства.
 Метрика в вычислительных сетях — числовое значение, влияющее на выбор маршрута, в случае статической маршрутизации это значение обычно не изменяется в пределах сессии.
 Метрика в организационном управлении — численный показатель качества, эффективности процесса, обладающий свойствами функции расстояния.
 Метрика программного обеспечения — численное значение некоторого свойства разрабатываемого программного обеспечения для управления процессом создания.
 Метрика в дифференциальной геометрии — метрический тензор, симметричное тензорное поле ранга (0,2).
 Метрика пространства-времени — метрический тензор в общей теории относительности.

Литература и искусство 
 «Метрика» — книга Герона Александрийского.
 Метрика в поэзии — греческое учение о строении стихотворной речи, её ритмики.
 Метрика в музыке — раздел теории музыки, посвящённый изучению музыкального метра.

Родословная 
 «Метрика» — дворянская родословная книга.
 Метрика — распространённое в обиходе название свидетельства о рождении или записи в метрической книге.

Прочее 

 «Метрика» — российская сеть строительных гипермаркетов формата «сделай сам».

